Бертлз () — британская фамилия. Известные носители:

 Бертлз, Гарри (род. 1956) — английский футболист.
 Бертлз, Джон (1874—1935) — британский регбист, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1900 года.